РОТОР (Российский Онлайн ТОР; произносится «ро́тор») — русскоязычный конкурс интернет-проектов, организованный Международным союзом интернет-деятелей «ЕЖЕ».

В последний раз конкурс прошёл в 2012 году.

Описание 

Впервые был проведён в 1999 году. Целями являются выявление значимых проектов и персоналий Рунета и определение тенденций его развития. Члены жюри РОТОРа, подписчики дискуссионного мейл-листа «ЕЖЕ», сами являются значимыми и опытными интернет-деятелями, авторами различных сетевых проектов, что придаёт конкурсу авторитетность.

Номинации 

 Открытие года
 Человек года
 Журналист года
 Продюсер года
 Редактор года
 Исследователь года
 Дизайн года
 Информационный сайт года
 Блог года
 Интернет-сообщество года
 Сетевой сервис года
 Сайт информационных технологий и телекоммуникаций
 Отраслевой сайт года
 Научно-образовательный сайт года
 Литературный сайт года
 Музыкальный сайт года
 Киносайт года
 Художественный сайт года
 Юмористический сайт года
 Электронная библиотека года
 Интернет-магазин года
 Архив года
 Корпоративный сайт года
 Домашняя страница года
 Влияние на офлайн
 Мероприятие года
 Разочарование года

Примечания

Ссылки 

 Российский Онлайн ТОР
 POTOP++

Рунет
РОТОР